Оёк — топоним в России:

 Оёк — река, правый приток Куды.
 Оёк — село в Иркутском районе Иркутской области.
 Оёк — спортивный аэродром РОСТО-ДОСААФ, расположенный в селе Оёк.